Overstolz steht für 

 Overstolz, ehemalige deutsche Zigarettenmarke

Namensträger
 Christian Overstolz (* 1932), Schweizer Verleger und Autor
 Gottschalk Overstolz (11./12. Jhd.), Kölner Patrizier
 Konrad Overstolz, ein Autorenpseudoym von Hans Leifhelm
 Philippine von Overstolz (1847–1925), US-amerikanische Philanthropin, Musikerin und Künstlerin 

Siehe auch
 Overstolzen